Вольфсбург — футбольный клуб из Вольфсбурга, Германия, 11 раз принимал участие в Еврокубках. Из них 5 раз в кубке Интертото, 4 раза в Лиге Европы (кубке УЕФА) и 2 раз в Лиге чемпионов.

Баланс выступлений в Еврокубках 

 Данные представлены на 18 июля 2010 года.

Кубок УЕФА 1999-2000

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Кубок Интертото 2000

Третий раунд

Полуфинал

Кубок Интертото 2001

Третий раунд

Полуфинал

Кубок Интертото 2003

Второй раунд

Третий раунд

Полуфинал

Финал

Кубок Интертото 2004

Второй раунд

Кубок Интертото 2005

Второй раунд

Третий раунд

Полуфинал

Кубок УЕФА 2008-2009

Первый раунд

Группа Е

1/16 финала

Лига чемпионов УЕФА 2009-2010

Группа B

Лига Европы УЕФА 2009-2010

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы УЕФА 2014/2015 

В своей группе H Вольфсбург набрал 10 очков, проиграв два матча Эвертону (4:1, 2:0), сыграв вничью с Лиллем (1:1) и выиграв три матча — два у Краснодара (4:2, 5:1), один у Лилля (3:0). Это позволило ему пройти в плей-офф со второго места в группе.

В 1/16 финала Вольфсбург встретился с лиссабонским Спортингом. Первый матч Вольфсбург выиграл со счётом 2:0, ответный команды сыграли вничью — 0:0. На следующем этапе клубу противостоял Интернационале. Оба матча остались за Вольфсбургом — 3:1, 2:1. В 1/4 Вольфсбург был остановлен итальянским Наполи: первый матч был проигран со счётом 1:4, ответный удалось свести к ничьей — 2:2. В полуфинале Наполи проиграл Днепру.

Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 

Вольфсбург попал в группу B, вместе с ПСВ, Манчестер Юнайтед и московским ЦСКА. Первый матч — против ЦСКА — состоится 15 сентября на Фольксваген-Арене.

Лига Европы УЕФА 2019/2020 

Заняв 6-е место в Бундеслиге в сезоне 2018/19 Вольфсбург впервые за 3 года сыграет в Еврокубках.

Результаты против клубов разных стран 

 Данные представлены на 18 июля 2010 года.

ФК «Вольфсбург»
Футбольные клубы в еврокубках